Die Abkürzung MFP steht für:
 Multifunction Printer, deutsch Multifunktionsgerät, ein Gerät, das Funktionen von mehreren Geräten in einem Gehäuse vereint
 Marinefährprahm, ein Bootstyp der deutschen Kriegsmarine während des Zweiten Weltkrieges
 Marematlou Freedom Party, eine Partei in Lesotho
 Verein für mecklenburgische Familien- und Personengeschichte, MFP e. V.

MFP